Le Tournoi de tennis de Cincinnati 1984 s'est déroulée du 20 au  sur dur. C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Faits marquants 
 Mats Wilander remporte le tournoi en simple pour la seconde fois d'affilée en battant Anders Järryd en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Francisco González et Matt Mitchell s'imposent en finale face à Sandy Mayer et Balázs Taróczy.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connxes 
 ATP World Tour
 Tournoi de tennis de Cincinnati

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Cincinnati
ATP 1984
Tennis aux États-Unis en 1984
Tennis en août 1984